Лукино — посёлок станции в Ивановском сельском поселении Истринского района Московской области. Зарегистрировано 2 садовых товарищества. С Истрой посёлок связан автобусным сообщением (автобус № 27. Истра — Манихино — Лукино.).

Находится примерно в 6 км на юго-восток от Истры, высота над уровнем моря 188 м. Основан при строительстве Большого кольца МЖД в начале 1940-х годов — станция Лукино расположена на южной окраине посёлка. На 1 января 1968 года в поселке числилось 113 жителей, в 2003 году — 17 хозяйств и 32 постоянных жителя.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Станции Лукино (поселок) на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра